

Дез-Арк — місто, штат Арканзас
 Дез-Арк — селище, штат Міссурі